Джорджина «Джина» Стивенс (; родилась 4 июля 1975 года, Балларат, штат Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной лиге. Играла на позиции лёгкого форварда. В составе национальной сборной Австралии она стала победительницей чемпионата мира среди девушек до 19 лет 1993 года в Сеуле.

Ранние годы 
Джина Стивенс родилась 4 июля 1975 года в городе Балларат (штат Виктория).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте archive.fiba.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Перт Брейкерс»
Игроки «Буллин Бумерс»
Игроки «Таунсвилл Файр»